A955 ou A-955 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses :

Domaine militaire  
 Eupen (A955), un navire de la Force Navale Belge ;
 Mier (A955), un remorqueur auxiliaire de la Force Navale Belge.

Transports 
  Autoroute québécoise 955 (A-955) reliant Saint-Albert à Sainte-Eulalie.